Сорокин, Максим:

 Сорокин, Максим Ильич (1968—2007) — советский, российский, аргентинский шахматист.
 Сорокин, Максим Фёдорович (1899—1965) — депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва, представитель Дагестанской АССР в Совете Союза.